Hehne ist der Familienname folgender Personen:
 Hiltraud Casper-Hehne (* 1957), deutsche Germanistin und Hochschullehrerin
 Maurice Hehne (* 1997), deutscher Fußballspieler